Uefacupen 2000/2001 vanns av Liverpool, England efter finalseger, 5–4 på golden goal i Dortmund, mot Deportivo Alavés, Spanien. Det var deras tredje finalseger i turneringen. Liverpool  tog därmed en trippel denna säsong, då man även vann engelska FA-cupen och engelska ligacupen.

Kvalificeringsomgång

Inledande omgångar

Första omgången

Andra omgången

Tredje omgången

Fjärde omgången

Slutspel

Slutspelsträd

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Anmärkningslista

Se även 
Uefa Champions League 2000/2001
Intertotocupen 2000

Externa länkar 
 Officiell sida
 Resultat på RSSSF.com

2000/2001
Fotbollssäsongen 2000/2001
2000 i Europa
2001 i Europa